Little Red Schoolhouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

Schulen:
 Little Red Schoolhouse (Brunswick) in New York
 Little Red Schoolhouse (Newberry) in Florida

im NRHP gelistete Objekte:
 Little Red Schoolhouse (Maine), ID-Nr. 72000070
 Little Red Schoolhouse (Massachusetts), ID-Nr. 98000122
 Little Red Schoolhouse (New Jersey), ID-Nr. 73001122
 Little Red Schoolhouse (Washington), ID-Nr. 73001886